Патогномоничный симптом (от  — «страдание, болезнь» и  — «узнаваемый, сведущий») — симптом, однозначно указывающий на определенную болезнь, основа для постановки диагноза.

При подозрении на некоторые заболевания, например, из группы аутоиммунных, для постановки окончательного диагноза не следует ориентироваться на единственный симптом, следует учитывать корреляцию с другими специфическими и неспецифическими  симптомами.

Примером патогномоничного симптома может служить «тон открытия митрального клапана» при стенозе левого атриовентрикулярного отверстия сердца, плазмодии в эритроцитах при малярии и др.. Обнаружения этих симптомов достаточно для установления достоверного диагноза.

Примечания

Литература 
Лазовскис И. Р. Справочник клинических симптомов и синдромов, М., 1981.

Патогномоничный
Медицинская семиотика
Медицинская терминология